Freyhold ist der Name eines ursprünglich russischen briefadeligen Geschlechts, welches vor allem in Preußen ansässig wurde. Es geht zurück auf die drei Brüder Gustav Adolf von Freyhold (* vor 1720; † nach 1788), Hans Heinrich von Freyhold, auch genannt Johann Friedrich (* 15. April 1722 in Moskau; † 1788 in Morungen, Ostpreußen), und Jakob August von Freyhold (1728–1786). Hans Heinrich ist der Stammvater der heute noch blühenden preußischen Linien der von Freyhold. Ein Zweig der Familie trägt den Namen von Freyhold-Hünecken.

Namensherkunft 
Der Name „Freyhold“ leitet sich ab aus dem mittelalterlichen Lehnsrecht des Deutschen Reiches, in welchem ein Freiholder ein freier Vasall war. Somit ist dies ein Standesname. Insbesondere im österreichischen Raum gab es zudem Gehöfte, welche als Freyholdschaften bezeichnet wurden.

Geschichte 
Der Stammvater aller preußischen Linien war ein ehelicher Sohn des bürgerlichen deutschen Pastors Eckart Philip Freyhold (* 20. April 1685 in Wörmlitz; † 1738 in Moskau) und Charlotte Aurora Sauerbrey von Sauerburg, welche väterlicherseits aus hamburgischem Reichsadel stammte und mütterlicherseits die niedersächsischen Familien Vischer von Jerstedt, von Uslar und von Mechtshusen zu ihren Vorfahren zählte. Als Abgesandter der hamburgischen evangelischen Kirche bekleidete Eckart Philip Freyhold ab 1718 das Amt des Pastor primarius der deutschen St. Michaelis-Kirchengemeinde in Moskau. Die Söhne Gustav Adolf, Hans Heinrich und Jakob August dieser kinderreichen Familie dienten später in der neuen Heimat in Offizierslaufbahnen der Kaiserlich Russischen Armee und wurden hierfür gemäß der Rangtabelle des russischen Kaiserreiches in den Erbadelsstand erhoben, so auch Hans Heinrich. Der Adel der von Freyhold wurde später in Preußen nicht beanstandet.

Nach Übersiedlung in das Kurfürstentum Sachsen trat Hans Heinrich von Freyhold zunächst in das Regiment „von Minckwitz“ ein. Um 1750 heiratete er in Luckau/Lausitz Marie Therese, geborene von Schack, verwitwete von Gersdorf (1730–1817). Nach der Belagerung bei Pirna 1756 wechselten einige Offiziere des Regiments „von Minckwitz“ in preußische Dienste über, darunter auch Hans Heinrich, wodurch der Danziger Raum sowie Ostpreußen und Pommern für über 120 Jahre die hauptsächliche Heimat der von Freyhold wurden.

Hier wurden von den Söhnen Hans Heinrichs die fünf preußischen Hauptlinien der von Freyhold begründet, welche sich nach familieninterner Konvention nach den Geburtsnamen ihrer Ehefrauen benennen. Heute noch existieren die aus dem Königsberger Landadel hervorgegangene von Kestelootsche Linie  und die Danziger Dombrowski-Linie. Die von Freyhold-Ustarbowski-Linie, wahrscheinlich Nachfahren des Zweiges zu Gut Spittels b. Preußisch Holland der von Ustarbowski, und die von Zamory-Linie erloschen später wieder im Mannesstamm, ebenso wie die von Vietinghoffsche Linie. Insbesondere Zweige der von Kestelootschen Linie der von Freyhold erwarben im 19. Jahrhundert vorwiegend in Ostpreußen mehrere Güter, während die anderen Linien die Mehrzahl der Soldaten unter den von Freyhold in der Preußischen Armee stellten, darunter Generalleutnant Alexander von Freyhold (1813–1871), Kommandant von Stettin, und sein Sohn, Generalmajor Albert von Freyhold (1855–1913), beide aus der Dombrowski-Linie, sowie General der Infanterie Louis von Freyhold (1844–1923) aus der von Vietinghoff-Linie.

Mitte des 19. Jahrhunderts emigrierte Eduard Otto Gotthilf Julius von Freyhold (* 12. Juni 1824 in Preußisch Holland; † 20. November 1892 in Washington, D.C.) in die Vereinigten Staaten, wo er sich Edward Freyhold nannte. Er zählte zum Umfeld des Märzrevolutionärs Alexander Schimmelfennig von der Oye. Mit Agnes von Glümer heiratete Eduard Otto zudem eine Schwester der Ehefrau Alexanders aus dem gleichen Geschlecht.  Nach seiner Ankunft in den USA um 1853–1854 war Eduard Otto lange Jahre  als Kartograph unter anderem im United States War Department beschäftigt, wo er an umfassenden Kartierungen der USA mitwirkte. Einige seiner Werke werden wegen ihrer historischen Bedeutung noch heute von der Library of Congress aufbewahrt. Im amerikanischen Sezessionskrieg ab 1861 diente Eduard Otto zudem unter Alexander als Lieutenant Colonel und Stabsoffizier im 74. Freiwilligenregiment in Pennsylvania.

Der Pfarrer Ferdinand von Freyhold (1839–1919) ließ 1879 die Kreuzkapelle der Gemeinde Kempenich im heutigen Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz erbauen, welche heute ein geschütztes Kulturdenkmal ist.

Seit 1911 besteht die von Freyholdsche Familienstiftung. Es finden regelmäßig Familientage an wechselnden Orten statt.

Der aus der Dombrowski-Linie hervorgegangene Zweig von Freyhold-Hünecken erhielt am 8. September 1920 vom Preußischen Justizministerium die Genehmigung zur Namensführung. Mit Entscheidung vom 23. Februar 1926 erfolgte zudem eine Nichtbeanstandung durch die Deutsche Adelsgenossenschaft.

Gutsbesitz 
Die von Freyhold besaßen im ostpreußischen und pommerschen Raum im 19. Jahrhundert verschiedene Güter, namentlich Klein Rauschten (Kr. Ortelsburg/Ostpr.), Adlig-Allmoyen (Kr. Sensburg/Ostpr.), Klein Gehland (Kr. Rößel/Ostpr.), Klein Grünthal (Kr. Johannisburg/Ostpr.) (alle in Händen der von Kesteloot-Linie), sowie das Gut Bonswitz (Kr. Lauenburg/Pom.) der von Zamory-Linie.

Im 20. Jahrhundert und bis zur Enteignung nach dem Zweiten Weltkrieg besaß der  Zweig von Freyhold-Hünecken das ostdeutsche Gut Dedeleben im heutigen Landkreis Harz.

Wappen 
Das heute geführte Hauptwappen der preußischen von Freyhold ist gemäß Blasonierung im Gothaischen Genealogischen Handbuch von 2020 In Silber ein mit 3 goldenen Sternen belegter roter Schrägrechtsbalken; auf dem Helm mit rot-silbernen Decken ein ruhender silbern-gepanzerter Schwertarm zwischen offenem schwarzen Adlerfluge. Es existieren ältere Blasonierungen, welche hiervon in Details abweichen.

Die Linie der von Freyhold-Ustarbowski führte zudem ein Kombinationswappen, welches sich vom Wappen der anderen Linien vor allem unterschied durch drei weiß-rot-weiße oder rot-weiß-rote Straußenfedern als Helmzier anstelle von Schwertarm und Adlerflug.

Aus dem Magistratsarchiv der Stadt Dorpat ist außerdem aus dem Jahr 1754 ein hiervon vollständig abweichendes Wappen der von Freyhold überliefert, mit einer Taube mit Ölzweig auf einem Hügel sitzend im Schild, sowie als Helmzier ein wachsender Jüngling, der eine weitere Taube mit Ölzweig in der rechten Hand hält. Eine abschließende Zuordnung steht hier noch aus; als Wappeninhaber wird in der Quelle Eckart Philipp Freyhold genannt. In jedem Fall dürften dieses Wappen lediglich die im russischen Kaiserreich verbliebenen (von) Freyhold geführt haben; im preußischen Teil der Familie kommt es nicht vor.

Wappenvarianten

Bekannte Familienmitglieder 
 Albert von Freyhold (1855–1913), preußischer Generalmajor, Ritter des Ordens Pour le Mérite 
 Alexander von Freyhold (1813–1871), preußischer Generalleutnant
 Eduard Otto Gotthilf Julius von Freyhold (1824–1892), später Edward Freyhold, Kartograph im Dienste des United States War Department
 Edmund von Freyhold (1845–1918), deutscher Lehrer, Komponist und Botaniker
 Ferdinand von Freyhold (1839–1919), katholischer Pfarrer im Bistum Trier und Erbauer der Kreuzkapelle Kempenich
 Karl von Freyhold (1879–1939), deutscher Oberst der Wehrmacht und Ritter des Ordens Pour le Merite
 Konrad Ferdinand Edmund von Freyhold (1878–1944), deutscher Illustrator
 Louis von Freyhold (1844–1923), preußischer General der Infanterie
 Michaela von Freyhold (1940–2010), deutsche Soziologin

Einzelnachweise 

Preußisches Adelsgeschlecht